De Grand Prix-wegrace van Frankrijk 1991 was de tiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1991. De race werd verreden op 21 juli 1991 op het Circuit Paul Ricard nabij Le Castellet, Frankrijk.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Zijspanklasse

1991
Frankrijk
Sport in Le Castellet
Sportevenement in Provence-Alpes-Côte d'Azur